

Воддінгтон — місто, штат Нью-Йорк
 Воддінгтон — селище, штат Нью-Йорк